Салах-ед-Дін ():

 Салах ед-Дін — мусульманський полководець, засновник династії Айюбідів у Єгипті і Сирії, керівник мусульманського протистояння хрестоносцям.
 Салах-ед-Дін — одна з мухафаз Іраку.
 Салах-ед-Дін — місто в Іраку.